Bərdə (stad)
Bərdə (district)

Zie ook
 BARDA, de biomedische dienst van het Amerikaans Ministerie van Volksgezondheid